Сёрен Лербю (; род. 1 февраля 1958, Копенгаген) — датский футболист и футбольный тренер.

Биография

Клубная карьера 
Сёрен Лербю начал свою футбольную карьеру в юношеском составе клуба «Б 1903». Затем выступал за молодёжные составы клубов «Тоструп ИК» и «Фремад Амагер». В 1975 году Лербю в возрасте 17 лет перешёл в нидерландский «Аякс» Амстердам, вместе с ним перешёл ещё один игрок «Фремад Амагера», 19-летний полузащитник Франк Арнесен. Дебютировал за «Аякс» 11 апреля 1976 года в матче против клуб «Гоу Эхед Иглз». Всего за «Аякс» провёл семь сезонов, сыграв за это время в чемпионате Нидерландов 206 матчей и забив 66 мячей, выиграв пять титулов чемпиона Нидерландов, а также два кубка Нидерландов. Во всех турнирах за «Аякс» Лербю забил 92 мяча в 269 матчах.

В 1983 году перешёл в немецкую «Баварию» Мюнхен. Дебютировал в Бундеслиги 13 августа в матче против леверкузенского «Байера» (2:1) отыграл весь матч. Свой первый гол в чемпионате Германии Лербю забил 1 октября 1983 года в матче против «Боруссии» Мёнхенгладбах (4:0). В своём первом сезоне за «Баварию» в чемпионате Германии Лербю забил лишь три мяча в 30 матча. 31 мая 1984 года стал обладателем кубка Германии. В финальном матче «Бавария» встретилась с мёнхенгладбахской «Боруссией», в основное время была зафиксирована ничья 1:1, в серии послематчевых пенальти Лербю первым у «Баварии» исполнял одиннадцатиметровый удар и смог переиграть вратаря «Боруссии» Ульриха Зуде, в итоге «Бавария» победила со счётом 7:6.

В сезоне 1984/1985 Лербю в 28 матчах чемпионата забил 11 мячей, которые во многом помогли «Баварии» стать чемпионом. Лербю стал третьим бомбардиром в «Баварии» в сезоне, а первым стал Лотар Маттеус, который забил 16 мячей в 33 матчах. В следующем сезоне «Бавария» вновь стала чемпионом, а также выиграла кубок Германии. Всего за три сезона Лербю провёл за «Баварию» в чемпионатах Германии 89 матчей и забил 22 мяча. В 1986 году пополнил состав французского «Монако», в том же году клуб возглавил бывший тренер «Аякса» Штефан Ковач. В чемпионате Франции Лербю забил 6 мячей в 28 матчах. Отыграв один сезон во Франции, вернулся в Нидерланды и стал игроком ПСВ Эйндховен. В течение двух сезонов выиграл два чемпионата и два кубка Нидерландов, а также кубок чемпионов 1988 года. В финале была обыграна португальская «Бенфика» в серии пенальти со счётом 6:5, один из одиннадцатиметровых забил Лербю. В 1989 году завершил игровую карьеру в возрасте 31 года.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Дании дебютировал 24 мая 1978 года в матче против Ирландии (3:3), отыграл весь матч и забил один мяч. В 1984 году Лербю с составе сборной отправился на Чемпионат Европы во Францию. Дебютировал на турнире 16 июня 1984 года в матче против сборной Югославии (5:0). Обыграв в следующем матче Бельгию со счётом 3:2, датчане вышли из группы в полуфинал, где в матче со сборной Испании 24 июня Лербю уже на 7-й минуте матча забил гол, но во втором тайме Антонио Маседа на 67-й минуте сравнял счёт. Победителя выявила серия после матчевых пенальти, Лербю забил четвёртый, пятый не реализовал Пребен Элькер, пропустив в финал испанцев.

Участвовал в 1986 году на чемпионате мира в Мексике, на котором его сборная смогла дойти до 1/8 финала. В 1988 году Лербю в составе сборной отыграл на чемпионате Европы в Германию два матча, а его сборная не смогла выйти из группы, проиграв все три матча. Всего за сборную Лербю провёл 67 матчей и забил 10 мячей.

Тренерская карьера 
После завершения игровой карьеры занимал руководящую должность в своём бывшем клубе Б 1903, но команду была расформирована. С 9 октября 1991 по 10 марта 1992 года занимал должность главного тренера мюнхенской «Баварии». Затем Лербю завершил с тренерской карьерой и стал футбольным агентом.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов: 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1988, 1989
 Обладатель кубка Нидерландов: 1979, 1983, 1988, 1989
 Чемпион Германии: 1985, 1986
 Обладатель кубка Германии: 1984, 1986
 Обладатель кубка Лиги Чемпионов: 1988

Личная жизнь 
Был женат на нидерландской певице и актрисе Виллике Альберти с 1986 по 1996 год, от этого брака у есть сын Кай. Затем Лербю женился второй раз — на Арлетте ван дер Мёйлен, также есть сын. В настоящее время проживает в Нидерландах в местечке Ларен.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте «Fussballdaten.de»
 Статистика матчей за сборную Дании на сайте «DBU.dk»

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Фремад Амагер»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК ПСВ
Футбольные тренеры Дании
Тренеры ФК «Бавария» Мюнхен
Футбольные агенты